

Lokalizacje

w Stanach Zjednoczonych 
 Salinas – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Dolina Salinas – dolina wzdłuż rzeki Salinas w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Salinas – największa rzeka centralnej Kalifornii, w hrabstwie Monterey
 Salinas Pueblo Missions National Monument – amerykański pomnik narodowy, znajdujący się w stanie Nowy Meksyk

w Portoryko 
 Salinas – miejscowość w gminie Salinas
 gmina Salinas (ang. Salinas Municipio) – gmina w Portoryko

w Ekwadorze 
 Salinas – miasto w prowincji Santa Elena
 Salinas – kanton w prowincji Santa Elena

w Meksyku 
 Salinas – gmina w meksykańskim stanie San Luis Potosí, której siedziba znajduje się w Salinas de Hidalgo
 Jerez de García Salinas – miasto w Meksyku

w Argentynie 
 Salinas Chicas – depresja (do 42 m p.p.m.) położona na półwyspie Valdés w Argentynie
 Salinas Grandes – obszar słonych błot w północno-zachodniej Argentynie

w Brazylii 

 Salinas – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais
 Salinas da Margarida – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Bahia

w Hiszpanii 

 Salinas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Alicante, w Walencji
 Salinas de Oro (baskijski: Jaitz) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Nawarra, w Nawarze
 Salinas de Pisuerga – gmina w Hiszpanii, w prowincji Palencia, w Kastylii i León
 Salinas del Manzano – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha

w Urugwaju 

 Salinas – miasto w departamencie Canelones w Urugwaju

Ludzie noszący nazwisko  Salinas 
 Julio Salinas – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Pedro Salinas – hiszpański poeta i tłumacz
 Carlos Salinas de Gortari – meksykański ekonomista i polityk, prezydent Meksyku w latach 1988-1994
 Jorge Salinas – meksykański aktor znany z telenowel
 Karine Salinas – francuska siatkarka
 José Miguel Insulza Salinas – polityk chilijski, minister spraw zagranicznych i wewnętrznych Chile, sekretarz generalny Organizacji Państw Amerykańskich

Zobacz też 
 Bitwa pod Las Salinas – bitwa stoczona 26 kwietnia 1538 r. w trakcie hiszpańskiego podboju Peru